Ernst Sachs může být:

 Ernst Sachs (podnikatel) (1867–1932), německý podnikatel, vynálezce volnoběžného náboje s brzdou pro jízdní kolo
 Ernst Sachs (generál) (1880–1956), německý voják, důstojník SS v hodnosti Obergruppenführer und General der Waffen-SS
 Ernst Sachs (vynálezce) (1890–1977), německý inženýr, vynálezce elektrické páječky
 Ernst Wilhelm Sachs (1929–1977), německý průmyslník